Topònims:
 Collins (Geòrgia)
 Collins (Iowa)
 Collins (Mississipí)
 Collins (Missouri)
 Fort Collins, població dels Estats Units a l'estat de Colorado 
 North Collins, població dels Estats Units a l'estat de Nova York 
 Biografies:
 Eileen Collins (1956, Elmira, Nova York), astronauta estatunidenca 
 Francis Collins (Shenandoah Valley, Virgínia), bioquímic estatunidenc especialitzat en genètica 
 John W. Collins (Newburgh, Nova York, 1912 — 
 Joseph Lawton Collins (1896 - 1987), General de l'Exèrcit dels Estats Units 
 Judy Collins (1939, Seattle), cantautora nord-americana 
 Lynn Collins (1979, College Station, Texas), actriu estatunidenca.
 Michael Collins, diversos personatges
 Peter Collins, pilot de curses automobilístiques anglès que va arribar a disputar curses de Fórmula 1 
 Phil Collins (Londres, 1951), bateria i cantant de rock i pop britànic.
 Quentin Collins, personatges de la sèrie televisiva de terror gòtic de culte Dark Shadows 
 Suzanne Collins (1964) escriptora i guionista nord-americana 
 Wilkie Collins (Londres, 1824 – 1889), escriptor britànic de l'època victoriana